Ла Ера има више значења:

 Ла Ера, Лусио Леон (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Ера (Уистан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ера (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ла Ера (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ера (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ера (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ера (Прогресо де Обрегон), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ера (Сантијаго Тулантепек де Луго Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ера (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ера (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ера (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ера (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ера, Калалпа (Тлакилтенанго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Ера (Сан Андрес Уајапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ера (Соледад Етла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ера (Санта Инес де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ера (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Ера (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Ера (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ера (Истенко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Ера (Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Ера (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику